The Middle – serie televisiva statunitense in onda dal 2009
The Middle – singolo dei Jimmy Eat World del 2001
The Middle – singolo di Zedd, Maren Morris e Grey del 2018